Rivière George et Rivière Georges peuvent se référer à:

Hydronymes

Rivière George, un affluent du littoral sud-est de la baie d'Ungava. Cette rivière coule vers le nord dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec.
Rivière à Georges, affluent de la rivière Manouane, dans Mont-Valin (territoire non organisé), dans la MRC de Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Georges (rivière Mistassini), affluent de la rivière Mistassini, dans Franquelin, dans la MRC de Manicouagan (municipalité régionale de comté), sur la Côte-Nord, au Québec.
Rivière Saint-Georges, affluent de la rivière du Chêne (Leclercville), dans Sainte-Agathe-de-Lotbinière, dans la MRC de Lotbinière (municipalité régionale de comté), au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Georges-Tremblay, affluent de la rivière Manouane, dans Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé) dans la MRC de Manicouagan (municipalité régionale de comté), au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.